Cine Femina (Barcelona) de Barcelona (Passeig de Gràcia, 23)
 Cinema Fèmina de Tortosa